Aurum peut désigner :

 Aurum, nom latin de l'or ;
 Aurum, liqueur italienne des Abruzzes ;
 Aurum, équipe masculine italienne de cyclisme sur route ;
 , geyser du parc de Yellowstone ;
 Aurum, album du groupe polonais Closterkeller ;
 Aurum Press, maison d'édition indépendante de Londres ;
 Aurum, ville minière des États-Unis, aujourd'hui ville fantôme ;
 Aurum, race extraterrestre dans le jeu vidéo .